Organische pulp bestaat uit fijngemaakt plantaardig materiaal. Er bestaan verschillende soorten pulp:

 Bietenpulp: dit blijft na de suikerwinning uit suikerbieten over en is een stof, die meestal in gedroogde vorm, wordt verkocht als veevoer.
 Vruchtenpulp: dit blijft over na het persen van bijvoorbeeld appels, sinaasappels, wortels enz. Het wordt afgezet als veevoer en gebruikt voor de winning van pectine. Vruchtenpulp kan ook bestaan uit hele vruchten van zachtfruit, zoals aardbeien en bramen en wordt gebruikt voor het maken van jams.
 Houtpulp: dit is een brij van houtvezels en bestaat uit fijngemaakt hout. Het wordt gebruikt voor het maken van papier.
 Papierpulp: dit is een brij van oud papier en/of celstof en wordt gebruikt voor het produceren van papier en karton.

Natuurlijk materiaal